Der Kanton Luneray ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dieppe, im Département Seine-Maritime und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Luneray.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 72 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Auffay, Cressy (Kanton Neufchâtel-en-Bray) und Sévis → Val-de-Scie

Luneray